Peintner ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Peintner (* 1954), österreichischer Zeichner und Maler
 Josef Peintner (1901–1979), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Markus Peintner (* 1980), österreichischer Eishockeyspieler
 Max Peintner (* 1937), österreichischer Maler und Architekt

Siehe auch:
 Paintner
 Peintner (Adelsgeschlecht)